Bundestagswahlkreis 143 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Dortmund II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Dortmund I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Darmstadt (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Groß-Gerau (1949 bis 1976)